Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 211001–212000.

211001–211100

211101–211200

211201–211300

211301–211400

211401–211500

211501–211600

211601–211700

211701–211800

211801–211900

211901–212000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (210001)-(215000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (211001-212000)